Realm - Um sistema de gerenciamento de banco de dados
 RealM - Um banco de dados de nomes de usuários e/ou senhas
 Um padrão de URL no protocolo OpenID, para o qual a autenticação OpenID é válida
 HTTP transmite Realm - Uma ID para uma instância de um software servidor
 Realm (banda) - Uma banda de heavy-metal norte americana

Desambiguação